Селецкое сельское поселение — муниципальное образование в западной части Трубчевского района Брянской области. Административный центр — село Селец.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Селецкого, Сагутьевского и Хотьяновского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Трубчевского района
Сельские поселения Брянской области